Ку́бинка — военный аэродром в Московской области, в 5 километрах северо-западнее города Кубинка.
 
До июля 2009 года являлся аэродромом совместного базирования. По состоянию на 2012 год возможен эпизодический приём воздушных судов гражданской авиации (Ту-134, Challenger-300, Learjet-60, Bombardier BD 100, Bombardier GE XRS, Bombardier Global 5000) в светлое время суток с посадочным курсом 220° (при метеоминимуме 240х4500 м) по разовым разрешениям Росавиации. С 2015 года территория авиабазы входит в состав военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

На аэродроме Кубинка дислоцированы:
 237-й гвардейский Проскуровский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского центр показа авиационной техники (ЦПАТ) имени И. Н. Кожедуба (самолёты Су-27, МиГ-29, Ан-30. В состав 237-го ЦПАТ входят пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи».
 Кубинский АТСК РОСТО (полное наименование: НОУ ПДО «Кубинский авиационно-технический спортивный клуб РОСТО»); в 2009 году поднят вопрос о его переносе на другой аэродром.
 ОАО «121 авиационный ремонтный завод».
Добраться до аэродрома можно на маршрутном такси номер 28, 28А, 29 либо 69, до остановки «Первый КПП» (на данный момент КПП не функционирует).

История 
Аэродром основан в 1932 году.

Ранее (в советский период) здесь дислоцировались:
 в 1938—1941 24-й истребительный авиационный полк;
 в 1939—1941 11-й истребительный авиационный полк;
 в 1945—1950 29-й гвардейский и 196-й истребительные авиационные полки;
 в 1950—1993 штаб 9-й истребительной авиационной дивизии, в состав которой входили 32-й гиап, 234-й гиап и 274-й апиб;
 в 1950—1967 32-й гвардейский истребительный авиационный полк;
 в 1951—1974 274-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков (до 1960 г. — 274-й иап);
 в 1952—1991 234-й гвардейский истребительный авиационный полк, на базе которого в 1991 году был создан 237-й центр показа авиационной техники.

Командиры 234-го иап:
 подполковник Шульженко, Николай Николаевич 1951 г.
 подполковник Бабаев Александр Иванович 1951—1954 гг.
 подполковник Кудрявцев Иван Иванович 1954—1959 гг.
 полковник Мантуров Паисий Филиппович 1959—1965 гг.
 подполковник Медведев Виктор Иванович 1965—1970 гг.
 подполковник Хиль Дмитрий Васильевич 1970—1971 гг.
 подполковник Фоломеев Дмитрий Алексеевич 1971—1973 гг.
 подполковник Басистов Георгий Петрович 1973—1975 гг.
 подполковник Благодарный Анатолий Иванович 1975—1979 гг.
 подполковник Васильев Анатолий Андреевич 1979—1980 гг.
 подполковник Задвинский Геннадий Степанович 1980—1983 гг.
 полковник Басов Владимир Павлович 1983—1988 гг.
 полковник Мозговой Александр Иванович 1988—1989 гг.

Командиры 237 ЦПАТ:
 полковник Бычков Виктор Георгиевич 1989—1997 гг.
 полковник Кутузов Александр Николаевич 1997—2000 гг.
 полковник Омельченко Анатолий Иванович 2000—2006 гг.
 полковник Ткаченко Игорь Валентинович 2006—2009 гг. (Погиб при выполнении тренировочного полета в рамках подготовки к авиашоу.)
 полковник Петров Александр Георгиевич 2009-2011 гг.
 полковник Пономарев Василий Федорович 2011-2014 гг.
 полковник Шатайло Константин Анатольевич 2014-2018 гг.
 полковник Алексеев Андрей Анатольевич (с 2018 года)

В 2009 году некоторые СМИ сообщали о возможной передаче аэродрома частному инвестору для создания на его базе аэропорта бизнес-авиации, однако последующее развитие событий опровергло такую точку зрения.

В апреле 2010 года две трети территории аэродрома были проданы на аукционе компании ЗАО «Аэропорт Кубинка», принадлежащей холдингу «Нафта-Москва» бизнесмена Сулеймана Керимова.

В декабре 2011 года СМИ сообщали, что подмосковный аэродром «Кубинка» открыт правительством для выполнения международных полетов. Однако это не соответствует действительности и не подтверждается действующими аэронавигационными документами Российской Федерации.

Источники

Ссылки 
 Авиабаза Кубинка на сайте Минобороны России

Аэродромы Московской области
Кубинка
Аэродромы совместного базирования России
Кубинка
Военные аэродромы СССР